Ефимовка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Ефимовка — село в районе имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Ефимовка — село в Котовском районе Волгоградской области.
 Ефимовка — село в Кизлярском районе Дагестана.
 Ефимовка — деревня в Воловском районе Липецкой области.
 Ефимовка — деревня в Ромодановском районе Мордовии.
 Ефимовка — деревня в Чеховском районе Московской области.
 Ефимовка — деревня в Кормиловском районе Омской области.
 Ефимовка — село в Курманаевском районе Оренбургской области.
 Ефимовка — деревня в Новодеревеньковском районе Орловской области.
 Ефимовка — деревня в Сосковском районе Орловской области.
 Ефимовка — деревня в Чернушинском районе Пермского края.
 Ефимовка — деревня в Одоевском районе Тульской области.

Украина 
 Ефимовка - село в Ямпольском уезде Подольской губернии (ныне село Юхимовка в Шаргородском районе Винницкой области).

Разное 
 Ефимовка — река в России, протекает в Мурманской области.

См. также 
 Ефимов
 Ефимово
 Ефимовская
 Ефимовский
 Ефимовское